Theodor Wachtel ist der Name folgender Personen:

* Theodor Wachtel (Sänger, 1823) (1823–1893), deutscher Sänger (Tenor)
 Theodor Wachtel (Sänger, 1841) (1841–1871), deutscher Sänger